Eberbach (Baden-Württemberg), een gemeente in Baden-Württemberg, Duitsland
 Eberbach-Seltz, een gemeente in het departement Bas-Rhin (Elzas), Frankrijk
 Eberbach (rivier), een rivier in het departement Bas-Rhin
 Klooster Eberbach in Eltville am Rhein
 Heinrich Eberbach, Duits generaal, tankcommandant o.l.v.  Erwin Rommel  tijdens WO II